McManaman peut désigner :
 Callum McManaman (1991-), footballeur anglais ;
 Steve McManaman (1972-), footballeur anglais.